Rabelais peut faire référence à :

Patronyme 

  (né en 1966), compositeur et programmeur informatique américain ;
 Antoine Rabelais, sénéchal et avocat français ;
 François Rabelais (1483 ou 1494-1553), écrivain, humaniste, moine et médecin français, fils du précédent ;
  ( 1547- 1622), écrivain et érudit français, petit-fils du précédent ;
 , homme politique angolais.

Toponyme 

 le , cratère de Mercure ;
 la maison de Rabelais, édifice français ;
 le musée Rabelais, musée français ;
 Rabelais-Tonnellé, quartier français ;
  ;
 l'université de Tours, anciennement université François-Rabelais, université française.

Culture 

 La Très Excellente et Divertissante Histoire de François Rabelais, téléfilm français de 2010 ;
 Le Quart d'heure de Rabelais, pièce de théâtre française ;
 Le Rabelais, titre de presse français ;
 Le Roman de Rabelais, roman français de 1994 ;
 , livre russe de 1968 ;
 Musique de scène de « Rabelais », album français de 1969 ;
 Presses universitaires François-Rabelais, maison d'édition française ;
 , journal australien.

Autres 

 (5666) Rabelais, astéroïde de la ceinture principale ;
 les épices Rabelais, marque agroalimentaire française ;
 Rabelais, pseudonyme d' (1888-1981), archéologue et publiciste allemand ;
  (1900-1928), cheval de course britannique.

Voir aussi 

 

Patronyme français